Padola bezeichnet

 eine Fraktion der Gemeinde Comelico Superiore in der Provinz Belluno, Venetien / Italien, siehe Padola (Fraktion) sowie
 den gleichnamigen Bach (torrente), der das Gemeindegebiet durchfließt, siehe Padola (Bach)
 einen Gipfel in der Popera-Gruppe (Dolomiten), 2.623 m, siehe Cima Padola